Соревнования по рэкетсу на летних Олимпийских играх 1908 прошли с 27 апреля по 1 мая. Участвовали 7 спортсменов из одной страны, которые соревновались за 2 комплекта медалей.

Медали

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Медалисты

Страны 
В соревнованиях по рэкетсу участвовали 7 спортсменов из одной страны:

Ссылки 
 Медалисты соревнований на сайте МОК 
 Результаты соревнований